24-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2015—2016 роках. Титул чемпіона Росії вшосте здобуло ЦСКА (Москва).

Турнірна таблиця 

   
  
 

  
  

 
 

Примітки: 
1. Клуб Зеніт візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Росії з футболу 2015—2016

Лідери чемпіонату

Результати 

Джерело: результати на soccerway

Положення команд по ходу сезону

Плей-оф за право грати в Прем'єр-Лізі 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/27 травня 2016

|}

Статистика

Посилання 
 Офіційний сайт
 Прем'єр-Ліга Росії на soccerway 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
Росія
2015 у Росії
2016 у Росії